Petropavlovsk může znamenat:

 Petropavlovsk (Kazachstán) – město v Kazachstánu, dnes Petropavl
 Petropavlovsk (1894) – bitevní loď
 Petropavlovsk-Kamčatskij – město na Kamčatce

Související články 
 Petropavlovská pevnost – stavba v Petrohradu